Drótos László (1935–) kohómérnök
Drótos László (1959–) könyvtáros-informatikus